CTX steht für:
 Caltex (ASX-Kürzel), eine Marke der Chevron Corporation
 Cardiotoxine aus Giftschlangen
 Ciguatoxine, eine Gruppe von Nervengiften
 Cefotaxime, ein Antibiotikum
 Cerebrotendinöse Xanthomatose, eine vererbte Stoffwechselerkrankung
 Centrex, eine Dienste-Funktion von Telefonanlagen
 Charybdotoxin a und Charybdotoxin b
 Choleratoxin, Auslöser der Cholera
 Chuntex Electronic, einen Hersteller von Monitoren und Notebooks
 CTX (Kamera), Context Imager an Bord der Raumsonde  Mars Reconnaissance Orbiter (MRO)
 CTX (Computervirus)
 CTX (Röntgengerät)
 Cyclophosphamid, ein Zytostatikum
 Czech Traded Index, tschechischer Aktienindex

CTX